El Impostor, film réalisé par Lewis Seiler en 1931 ;
 El Impostor, film réalisé par Emilio Fernández en 1960 ;
 El Impostor, film argentin réalisé par Alejandro Maci en 1997 ;
 El Impostor, titre mexicain du Talentueux Mr. Ripley, film réalisé par Anthony Minghella en 1999 ;
 El Impostor, titre péruvien d'Impostor, film réalisé par Gary Fleder en 2001 ;
 El Impostor, titre espagnol de The Imposter, film réalisé par Bart Layton en 2012.
 El Impostor, roman espagnol de Javier Cercas.